Armand Vaillancourt (1929-), sculpteur québécois ;
 Audrey Vaillancourt (1991-), biathlète canadienne ;
  ;
 Gilles Vaillancourt (1941-), maire de Laval (Québec) de 1989 à 2012 ;
 Janvier-A.Vaillancourt (1851-1928), banquier montréalais ;
 Lise Vaillancourt (1954-), écrivaine québécoise ;
 Marthe Asselin-Vaillancourt (1931-), travailleuse sociale québécoise reconnue pour son travail avec le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels ;
 Sarah Vaillancourt (1985-), joueuse canadienne de hockey sur glace.

Patronyme québécois